Bo’ai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bo'ai Xian, härad, Henan, 
 Bo'ai (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar